RTE est un sigle qui peut faire référence à :
 Réseau de transport d'électricité, le gestionnaire du réseau français de transport d'électricité en France
 Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), le service public de radio et télévision de l'Irlande diffusant en particulier :
 RTÉ One - Radio Telefís Éireann 1, première chaîne de télévision publique irlandaise
 RTÉ Two - Radio Telefís Éireann 2, seconde chaîne de télévision publique irlandaise
 Réseau transeuropéen de transport, un projet de l'Union européenne visant à une planification coordonnée des réseaux de transport européens
 Entreprise temps réel, concept de structure d'entreprise visant à assurer une capacité d'adaptation organisationnel ;
 Une entrée de la table de routage ;
 Recep Tayyip Erdoğan (né en 1954), président de la république de Turquie

Voir aussi 
 Radiotelevisión Española (RTVE)